Чемпионат Испании по футболу 1973/1974 — 43-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 9-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 710 голов.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица 
   
</center>

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Барселона» — «Овьедо»  — 6:2 (31-й тур, 21 апреля 1974 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Реал Мадрид» — «Барселона»  — 0:5 (23-й тур, 27 февраля 1974 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Барселона» — «Кастельон»  — 5:0 (24-й тур, 3 марта 1974 года)
 «Валенсия» — «Спортинг»  — 6:1 (20-й тур, 27 января 1974 года)
 «Реал Мадрид» — «Лас-Пальмас»  — 5:0 (11-й тур, 18 ноября 1973 года)
 «Реал Мадрид» — «Сельта»  — 6:1 (31-й тур, 21 апреля 1974 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1974
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1973 году